Pig steht für:
 Pig (Film), amerikanisch-britischer Spielfilm von Michael Sarnoski (2021)
 Pig (Würfelspiel), einfaches Würfelspiel mit einem Würfel
 Pig, MapReduce-Programmierwerkzeug, siehe Apache Hadoop#Pig
 Pig ist der englische Name für einen Molch (Rohrleitung), einem Gerät zur Inspektion und Reinigung von Rohrleitungen 

Pig ist der Familienname folgender Personen:
 Clemens Pig (* 1974), österreichischer Medienmanager

PIG steht für:
 Parlamentsinformationsgesetz, Gesetze, die die Informationspflichten der Landesregierung gegenüber dem Landtag zum Gegenstand haben
 Pensionskasse PIG, Pensionskasse für Industrie und Gewerbe
 Pine-Island-Gletscher, Eisstrom der Westantarktis

pig steht für:
 Pisabo (ISO-639-3-Code), Pano-Sprache in der Region Loreto, Peru

Siehe auch:
 Pig Island, diverse Inseln
 Pig Point, Landspitze an der Nordküste Südgeorgiens, Südatlantik
 Pig Rock, Klippenfelsen im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis
 Pigg
 Piggies
 PIC
 Pick
 PIK

PIG